Вест Монро има више значења:
 Вест Монро (Мичиген)
 Вест Монро (Луизијана)